«Нью-Йорк Никербокерс», более известный как «Нью-Йорк Никс» (англ. New York Knickerbockers, New York Knicks) — профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в Нью-Йорке. Основан в 1946 году. Один из первоначальных членов Национальной Баскетбольной Ассоциации. Играет в Атлантическом дивизионе Восточной конференции. За свои 64 сезона 8 раз добирался до финала НБА и 2 раза побеждал в нём (1970 и 1973 год). На конец сезона 2009/2010 «Никс» одержали победу в более чем 2400 матчах НБА и занимают по этому показателю 4-е место среди всех клубов. С 1968 года проводят домашние матчи в «Медисон-Сквер-Гардене».

Расшифровка понятий

Статистика сезонов 
Данные откорректированы по состоянию на конец сезона НБА 2009/2010

Общая статистика матчей

Примечания

Ссылки 
 
 

Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс